teler de Jacquard, teler mecànic inventat per Joseph Marie Jacquard el 1801.
 Joseph Marie Jacquard, inventor francès (1752 - 1834).